Lerma (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria
Lerma (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
Lerma (rivier), een rivier in Mexico